Pahkla kan syfta på följande platser:

Estland 

 Pahkla (ort i Estland), Rapla län, Kohila vald, 
 Pähkla, ort, Saare län, Kaarma vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar